Салів — село в Україні, Миронівського району Київської області
 Салів () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія, департамент Кот-д'Ор